Le  Grand Prix moto d'Espagne 2007 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée entre le 23 au  sur le circuit permanent de Jerez.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement MotoGP

Classement 250 cm³

Classement 125 cm³

Note

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

2007
Sport en Espagne en 2007
Espagne
Sport en mars 2007